|-
| 11901 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 11902 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 11903 ||  || 2 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 11904 - ||  || 13 octombrie 1991 || Palomar || 
|-
| 11905 Giacometti ||  || 6 noiembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11906 - ||  || 10 ianuarie 1992 ||  || , 
|-
| 11907 Näränen ||  || 2 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 11908 - ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11909 ||  || 25 aprilie 1992 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11910 - || 1992 KJ || 28 mai 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 11911 Angel || 1992 LF || 4 iunie 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 11912 Piedade ||  || 30 iulie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11913 Svarna ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11914 Sinachopoulos ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11915 Nishiinoue ||  || 23 septembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 11916 Wiesloch ||  || 24 septembrie 1992 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 11917 - || 1992 UX || 21 octombrie 1992 ||  || T. Urata
|-
| 11918 - || 1992 UY || 21 octombrie 1992 || Oohira || T. Urata
|-
| 11919 ||  || 25 octombrie 1992 ||  || , T. Urata
|-
| 11920 - ||  || 25 octombrie 1992 ||  || 
|-
| 11921 Mitamasahiro ||  || 26 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 11922 - ||  || 27 octombrie 1992 ||  || T. Urata
|-
| 11923 || 1992 WX || 17 noiembrie 1992 ||  || 
|-
| 11924 - ||  || 17 noiembrie 1992 || Kani || , 
|-
| 11925 - ||  || 23 decembrie 1992 ||  || T. Seki
|-
| 11926 Orinoco ||  || 18 decembrie 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 11927 Mount Kent || 1993 BA || 16 ianuarie 1993 ||  || T. Seki
|-
| 11928 Akimotohiro ||  || 23 ianuarie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 11929 Uchino ||  || 23 ianuarie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 11930 Osamu ||  || 15 februarie 1993 ||  || , 
|-
| 11931 - ||  || 22 februarie 1993 ||  || T. Urata
|-
| 11932 - || 1993 EP || 13 martie 1993 || Fujieda || , T. Urata
|-
| 11933 Himuka || 1993 ES || 15 martie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 11934 Lundgren ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 11935 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 11936 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 11937 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 11938 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 11939 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 11940 || 1993 GR || 15 aprilie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 11941 Archinal ||  || 23 mai 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 11942 Guettard || 1993 NV || 12 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11943 Davidhartley ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11944 Shaftesbury ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11945 Amsterdam ||  || 15 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 11946 Bayle ||  || 15 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 11947 Kimclijsters ||  || 15 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
|  ||  || 18 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 11949 Kagayayutaka ||  || 19 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 11950 Morellet ||  || 19 septembrie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 11951 - ||  || 12 ianuarie 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 11952 - ||  || 8 ianuarie 1994 || Fujieda || , T. Urata
|-
| 11953 - || 1994 BW || 19 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11954 - || 1994 BY || 22 ianuarie 1994 || Fujieda || , T. Urata
|-
| 11955 Russrobb ||  || 8 februarie 1994 ||  || D. D. Balam
|-
| 11956 Tamarakate ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11957 - || 1994 DS || 17 februarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11958 Galiani ||  || 9 martie 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 11959 Okunokeno ||  || 13 aprilie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 11960 - || 1994 HA || 17 aprilie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11961 || 1994 PO || 3 august 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 11962 - || 1994 PX || 14 august 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11963 Ignace ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11964 Prigogine ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11965 Catullus ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11966 Plateau ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11967 Boyle ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11968 Demariotte ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11969 Gay-Lussac ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11970 Palitzsch || 1994 TD || 4 octombrie 1994 ||  || , 
|-
| 11971 ||  || 31 octombrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 11972 - || 1994 VK || 1 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11973 - || 1994 VN || 1 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11974 Yasuhidefujita || 1994 YF || 24 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11975 - ||  || 31 martie 1995 || La Silla || , E. Koldewey
|-
| 11976 Josephthurn || 1995 JG || 5 mai 1995 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 11977 - || 1995 OA || 19 iulie 1995 ||  || 
|-
| 11978 Makotomasako ||  || 20 septembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 11979 ||  || 25 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 11980 Ellis ||  || 17 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 11981 Boncompagni ||  || 20 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 11982 ||  || 25 octombrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 11983 - ||  || 27 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11984 Manet ||  || 20 octombrie 1995 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 11985 - || 1995 VG || 1 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11986 - || 1995 VP || 3 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11987 Yonematsu ||  || 15 noiembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 11988 - || 1995 WB || 16 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11989 - ||  || 24 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11990 ||  || 21 noiembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 11991 - ||  || 27 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11992 - || 1995 XH || 2 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11993 - || 1995 XX || 8 decembrie 1995 || Haleakala || NEAT
|-
| 11994 - || 1995 YP || 19 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11995 - ||  || 21 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11996 - ||  || 21 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11997 Fassel ||  || 18 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 11998 Fermilab ||  || 12 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 11999 - ||  || 23 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12000 ||  || 12 februarie 1996 || Kushiro || , 
|-